Råggejaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Råggejaure (Arjeplogs socken, Lappland, 740622-155906), sjö i Arjeplogs kommun,  (42 ha)
Råggejaure (Arjeplogs socken, Lappland, 740790-154903), sjö i Arjeplogs kommun,  (40,3 ha)
Råggejaure (Arjeplogs socken, Lappland, 741079-156439), sjö i Arjeplogs kommun,  (24 ha)
Råggejaure (Arjeplogs socken, Lappland, 741429-154468), sjö i Arjeplogs kommun,  (38,6 ha)
Råggejaure (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (6,01 ha)
Råggejaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (1,21 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn